Целу́йко — українське прізвище. Походить від "цілувати" — поцілунок (дія).

Відомі носії 

 Целуйко Ігор Іванович — український дипломат, тимчасовий повірений Посольства України у Швеції (2014—2015).
 Цілуйко Кирило Кузьмович — український мовознавець.
 Целуйко Микола Іванович (1937—2007) — український художник.
 Целуйко Олександр Петрович (нар. 1972) — український фахівець із спеціальних історичних дисциплін, генеалог.

Джерела і посилання
 Унбегаун Б.О. Русские фамилии.
 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен.
 Суперанская А.В. Словарь русских личных имен.
 Даль В. И. Толковый словарь велікорусского наречія русского языка, в 4-х т. 1863–1866
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, в 4-х т.